Klugman ist der Name folgender Personen:

 Brian Klugman (geboren 1975), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Jack Klugman (geboren 1922; gestorben 2012), US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler

Siehe auch:
 Klugmann